Клюквенный — название населённых пунктов в России:
 Клюквенный — посёлок в Троицком районе Алтайского края.
 Клюквенный — посёлок в составе Калининского района Новосибирска
 Клюквенный — посёлок в составе города Берёзовский Свердловской области.
 Клюквенный — посёлок в Щелковском районе Московской области.